Căpitanul Conan se poate referi la:
 Căpitanul Conan (în ), roman scris de Roger Vercel și publicat în 1934
 Căpitanul Conan (în ), film regizat de Bertrand Tavernier și lansat în 1996, ecranizare a romanului lui Roger Verel